Mortonia peut faire référence à :  
 Mortonia Gray, 1851 ; un genre d'oursins clypéastéroïdes de la famille des Fibulariidae ;
 Mortonia A.Gray, 1852 ; un genre botanique de la famille des Celastraceae.  

Fibulariidae
Celastraceae